Yohan Croizet (Sarrebourg, 15 februari 1992) is een Frans voetballer die als offensieve middenvelder speelt. Hij staat onder contract bij Újpest FC in de Nemzeti Bajnokság.

Clubcarrière 
Croizet is afkomstig uit de jeugdopleiding van FC Metz, waarvoor hij in 2011 in de Ligue 2 debuteerde. In 2013 trok hij naar Excelsior Virton, waar hij tijdens het seizoen 2013/14 zes doelpunten scoorde uit 31 competitiewedstrijden in de tweede klasse. In 2014 tekende hij een driejarig contract bij Oud-Heverlee Leuven. Op 3 augustus 2014 debuteerde hij voor OH Leuven in de uitwedstrijd tegen Racing Mechelen. Croizet mocht in de basis starten en werd na 78 minuten vervangen door David Wijns. Hij zag zijn ploeg winnen met 0-1 na een vroeg doelpunt van Alessandro Cerigioni. Op 20 mei 2016 tekende Yohan Croizet een vierjarig contract bij KV Mechelen.

Begin 2018 opteerde Croizet voor het grote avontuur. Dat bracht hem naar de Verenigde Staten. Daar speelde hij voor Sporting Kansas City, dat 1,2 miljoen euro betaalde aan KV Mechelen. Op 5 maart 2018 maakte hij met die club zijn debuut in de Major League Soccer tegen New York City FC. Na 56 matchen in de MLS ontbond de Fransman in het najaar van 2019 zijn contract bij Kansas City.

In februari 2020 sloot OH Leuven de transfervrije Croizet weer in de armen. Vanwege de vroegtijdige stopzetting van de competitie vanwege de coronapandemie speelde hij in het seizoen 2019/20 slechts twee wedstrijden voor OH Leuven: één in Eerste klasse B en één in de  promotiewedstrijden tegen Beerschot VA. Uiteindelijk paste Croizet in Eerste klasse A niet meer in de plannen van OH Leuven, waarop hij in februari 2021 naar Újpest FC vertrok.

Statistieken

Belgisch voetballer